Янчу́к — фамилия. Известные носители:

 Янчук, Александр Спиридонович (род. 1956) — украинский кинорежиссёр и актёр, продюсер.
 Янчук, Вадим Владимирович (род. 1982) — российский футболист, нападающий.
 Янчук, Владимир Александрович (род. 1954) — белорусский учёный, доктор психологических наук, профессор.
 Янчук, Дмитрий Николаевич (род. 1992) — украинский гребец-каноист.
 Янчук, Константин Валерьевич (род. 1966) — заслуженный мастер спорта России (подводный спорт).
 
 Янчук, Павел Сергеевич (род. 1986) — украинский футболист, защитник.